Гори, гори, моя звезда — название нескольких художественных произведений:

 «Гори, гори, моя звезда» — романс П. Булахова и В. Чуевского.
 «Гори, гори, моя звезда» — фильм А. Митты.

См. также 
 «Гори, моя звезда» – художественный фильм киностудии им. Довженко режиссёра Анатолия Слесаренко 1957 года.